Fouilloy puede referirse a:

 Fouilloy, comuna francesa del departamento de Oise.
 Fouilloy, comuna francesa del departamento de  Somme.